

 Dialogues des carmélites, opéra français de Francis Poulenc (1957) ;
 Le Dialogue des carmélites, film de Philippe Agostini et du père Raymond Leopold Bruckberger (1960).

Voir aussi